Tranca é um jogo de cartas que utiliza-se de estratégias para definir o vencedor. Semelhante ao buraco, tem regras diferentes, como, ser possível limpar uma canastra suja, não poder comprar cartas do lixo e a carta 3 recebe um valor especial. Da mesma forma que o Buraco, é jogada em duas (contagem de pontos individual) ou em quatro pessoas (contagem de pontos da dupla).
Quando cortado o morto e for um coringa na parte de baixo, o jogador fica com um coringa. Porém, receberá apenas dez cartas do jogador que está distribuindo.

História 
Sabe-se pouco sobre a invenção deste jogo, mas torna-se claro, ao notar as semelhanças, que deriva do jogo Buraco, e da Canastra (também com poucas regras que os distinguem).

Como Funciona 
O jogo é composto de 104 cartas, ou seja, dois baralhos sem o Joker. Cada jogador recebe 11 cartas, e dois mortos para cada um. Ganha, assim como no Buraco, quem fizer o maior número de pontos. Neste, diferente da Canastra, pode ser feita a trinca, ou lavadeira, como também é chamada, e não faz uso do Curinga (Joker). Outra diferença, é que é possível bater tendo apenas canastra suja.

Baixar jogo 
Para baixar um jogo é preciso ter pelo menos 3 cartas sequenciais do mesmo naipe, ou 3 cartas do mesmo valor, independente do naipe. Enquanto o jogo for correndo, podem ser adicionadas novas cartas ao jogo.

O Lixo 
As cartas do lixo não podem ser usadas, com exceção da primeira. Esta, no entanto, só pode ser usada caso sirva em algum jogo à mesa, ou para baixar outro jogo que esteja em mãos.

A Carta Três

Naipe preto 
(3 de espadas ♠ e 3 de paus ♣)
De forma alguma estas cartas podem ser usadas em jogos, ou seja, nenhuma sequencia poderá ser formada com eles. Quando um deles é descartado, tranca o lixo, de forma que o próximo jogador não poderá comprar cartas sem ser do monte.

Existe também uma derivação da utilização dos três pretos, que consiste de uma batida única para finalizar o jogo; onde o jogador que batesse descartando os "quatro três pretos" de uma vez, receberia uma grande pontuação superior por cada 3.

Chamada de "grande lance" ou "grande jogada". Dependendo da região não se pode usar dois coringas na mesma canastra

Naipe vermelho 
(3 de copas ♥ e 3 de ouros ♦)
Podem apenas ser baixados sozinhos, ou seja, assim como os pretos não podem ser usados em jogos, e este renderá 100 pontos ao jogador ou dupla caso tenham feito canastra. Caso contrário, serão descontados 100 pontos por 3 vermelho baixado à mesa. Quando baixar o 3 vermelho deve se comprar outra carta no lugar, em caso do 3 vermelho estiver no morto, o jogador primeiro compra outra carta para repor e na sequência decide se compra outra carta ou pega o lixo, isso ocorre para que este jogador não jogue com cartas a menos, caso o 3 vermelho seja a última carta do baralho o jogo acaba sem se usar essa última carta, não vale nem como ponto positivo nem negativo.

Os Coringas 
Apenas o dois poderá ser utilizado como coringa substituindo qualquer outra carta nos jogos. No entanto, como as cartas de número três não podem ser baixadas à mesa, canastras que usarem o dois não poderão ser limpas posteriormente. Assim como acontecem com os 3 pretos, se descartados também obrigam a próxima pessoa a comprar apenas do monte. Poderá ser feita canastra ou baixar 3 cartas, utilizando um coringa no lugar de qualquer 3, quando se iniciar no Az ou 2, e, neste caso, um dos coringas perde seu valor de coringa. Ex Az,2,coringa,4,5,6 e 7, sempre suja. Dependendo de cada região não se pode usar dois coringas na mesma canastra

O Morto 
O morto é um grupo de 11 cartas que o jogador recebe quando acabam as cartas de suas mãos. Em partidas de duplas, cada dupla tem um morto apenas.

A Batida 
Quando acabam as cartas de um jogador e este já pegou o morto (ou sua dupla o pegou) é a hora do bate. O jogo nunca termina sem que o morto tenha sido usado, exceto no caso de ambos virarem monte, e o jogador ficar sem cartas nas mãos.

-Batida direta 
É quando o jogador acaba com as cartas da mão baixando em jogos, ou seja, sem descarte. Caso o morto ainda não tenha sido pego, o jogador deverá pegá-lo sem comprar outra carta.

-Batida indireta 
É quando o jogador acaba o jogo com descarte. Da mesma forma, se o morto não tiver sido pego, deverá ser, mas desta vez o jogador deverá comprar uma carta.

A Tranca 
Este jogo é formado por três ou mais cartas de mesmo valor, independente de naipe.

A Canastra 
É o jogo formado por sete ou mais cartas de mesmo valor de qualquer naipe, ou então jogos em sequência de mesmo naipe. Existem dois tipos de canastra: A limpa, que é aquela que não usa o coringa, e a suja, que usa o coringa.

A Contagem dos pontos 
Quando a partida chega ao fim, contam-se os pontos da mesa, ou seja, das cartas que estão à mesa. Deste, desconta-se o valor das cartas que ficaram nas mãos dos jogadores. Para a dupla que fez o bate, somam-se 100 pontos aos da partida. Quando a outra dupla ou jogador não tiver pego o morto, deve-se diminuir 100 pontos de penalidade.

Cada carta do jogo soma-se 10 pontos e canastras limpas, ou seja, que não possuem coringa somam-se 200 pontos e canastras sujas 100 pontos. Cada carta restante nas mãos dos jogadores subtrai-se 10 pontos.

Os jogadores que ultrapassarem metade dos pontos, ficam vulneráveis, e só começam a baixar quando um dos jogadores tiver 80 pontos.

A Regra de Ouro 
Uma dica que se dá aos jogadores que se aventuram à jogar Tranca é: Nunca fique com uma só carta na mão. Isso, porque você ficará dependente dos adversários.

Jogos de cartas
Jogos de cartas com baralho francês